Grigory Martirosyan – politico karabakho
 Pargev Martirosyan – arcivescovo cristiano orientale armeno
 Simon Martirosyan – sollevatore armeno
 Tigran Gevorg Martirosyan – sollevatore armeno
 Tigran Vardan Martirosyan – sollevatore armeno
 Vanes Martirosyan – pugile statunitense di origini armene